Чемпионат Эстонии по футболу 1943 — 22-й чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 6 команд.

Чемпионом в шестой раз стала «Эстония».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1943
Эстония
1940-е годы в Эстонии